Hjälmared (Halland), een plaats in het Zweeds landschap Halland
 Hjälmared (Västergötland), een plaats in het Zweeds landschap Västergötland